la mellite ou pierre miel est un minéral composé de mellitate d'aluminium.
 le mellite est un sirop pharmaceutique préparé avec du miel, de l’eau, différentes infusions ou décoctions, et des sucs de plantes.
 la mellite  est une bière préparée par la brasserie artisanale du Der en Haute-Marne à Montier-en-Der (F52220).